Cristóbal de Wurtemberg (Urach, 12 de mayo de 1515-Stuttgart, 28 de diciembre de 1568) fue un noble alemán del siglo XV que gobernó el ducado de Wurtemberg desde 1550 hasta su muerte en 1568.

Biografía 
En noviembre de 1515, a los pocos meses de haber nacido, su madre, Sabina de Baviera, huyó a la corte de sus padres en Múnich. El joven Cristóbal permaneció en Stuttgart con su hermana mayor, Ana, y su padre, el duque Ulrico. Cuando la Liga de Suabia movilizó tropas contra Ulrico, él los trasladó al Castillo de Hohentübingen. En 1519, Wurtemberg pasó a manos de un gobierno austriaco después de que el castillo se rindiera y el duque Ulrico fuera desterrado.

Cristóbal fue enviado a la corte del emperador del Sacro Imperio, Maximiliano I, en Innsbruck, donde se crio y pudo alcanzar experiencia política bajo la tutela de los Habsburgo. El sucesor de Maximiliano, Carlos V, lo llevó en sus viajes a lo largo de Europa.

Mientras, su padre Ulrico pudo recuperar Wurtemberg de los austriacos en 1534 y Cristóbal fue enviado a la corte francesa, donde se embrolló en las guerras de Francia contra los Habsburgo. A finales de la década de 1530, Cristóbal se convirtió al protestantismo. En 1542, el Tratado de Reichenweier lo instaló como gobernador de la región wurtemberguesa de Montbéliard.

Al suceder a su padre en 1550, fue obligado a realizar altos pagos para evitar cargos por traición por el emperador del Sacro Imperio, Fernando I.

En los años subsiguientes, reorganizó enteramente la administración de la iglesia y del Estado. También reformó y dio apoyo al sistema educativo. Asimismo dio el castillo de Amandenhof, en las cercanías de Urach, a Hans von Ungnad, quien lo usó como sede del Instituto Bíblico Sudeslávico.

Cristóbal hizo grandes esfuerzos para impulsar el perfil de Wurtemberg. Por ejemplo, reconstruyó el Castillo Antiguo en Stuttgart, que albergó numerosas celebraciones.

Matrimonio e hijos 

En 1544 contrajo matrimonio con Ana María (28 de diciembre de 1526-20 de mayo de 1589), hija del margrave Jorge de Brandeburgo-Ansbach, con quien engendró doce hijos:
 Everardo (7 de enero de 1545-2 de mayo de 1568).
 Eduviges (15 de mayo de 1547-4 de marzo de 1590), desposó al landgrave Luis IV de Hesse-Marburgo.
 Isabel (3 de marzo de 1548-28 de febrero de 1592), desposó (1) a Jorge Ernesto (1511-1583), conde de Henneberg-Schleusingen; (2) a Jorge Gustavo (1564-1634), conde palatino de Veldenz-Lauterecken.
 Sabina (2 de julio de 1549-17 de agosto de 1582) desposó al landgrave Guillermo IV de Hesse-Kassel.
 Emilia (19 de agosto de 1550-4 de junio de 1589), desposó a Ricardo (1521-1598), conde palatino de Simmern-Sponheim.
 Leonor (22 de marzo de 1552-12 de enero de 1618) desposó (1) al príncipe Joaquín Ernesto de Anhalt; (2) al landgrave Jorge I de Hesse-Darmstadt.
 Luis III (1 de enero de 1554-8 de agosto de 1593), quien le sucedió como duque de Wurtemberg.
 Maximiliano (27 de agosto de 1556-17 de marzo de 1557).
 Ulrico (mayo de 1558-7 de julio de 1558).
 Dorotea María (3 de septiembre de 1559-23 de marzo de 1639) desposó al conde palatino Otón Enrique de Sulzbach.
 Ana (12 de junio de 1561-7 de julio de 1616) desposó (1) al duque Juan Jorge de Oława; (2) al duque Federico IV de Legnica.
 Sofía (20 de noviembre de 1563-21 de julio de 1590) desposó al duque Federico Guillermo I de Sajonia-Weimar.

Ancestros

Véase también 

 Anexo:Soberanos de Wurtemberg

Referencias

Bibliografía 
 

Duques de Wurtemberg del siglo XVI
Conversos al protestantismo desde el catolicismo
Personas de Baden-Wurtemberg